Инноке́нтьевка — село в Лесозаводском городком округе Приморского края.

География 
Село Иннокентьевка стоит на правом берегу реки Уссури.

Село Иннокентьевка расположено на автодороге, отходящей от автотрассы «Уссури» у села Глазовка в Яковлевский район к селу Покровка.

Расстояние до трассы «Уссури» около 10 км, расстояние до Лесозаводска (через Курское) около 38 км.

Южнее села Иннокентьевка проходит административная граница между Лесозаводским городким округом и Кировским районом, до села Еленовка Кировского района около 10 км.

Население

Экономика 
 Жители занимаются сельским хозяйством.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лесозаводского городского округа
 Официальный сайт Лесозаводского городского округа (сентябрь 2010 — июнь 2011)
 Сайт администрации Лесозаводского городского округа  (по ноябрь 2010)

Населённые пункты Лесозаводского городского округа
Населённые пункты на Уссури